Der Ostdeutsche Sparkassen Cup 2005 war ein Tennisturnier der ATP Challenger Series 2005, das vom 16. bis 22. Mai 2005 in Dresden stattfand.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 12 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 12 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 16 kB)

ATP Challenger Series 2005
Tennisturnier in Dresden